Georgsberg bezeichnet:

 eine ehemalige österreichische Gemeinde, siehe Georgsberg
 einen Berg in der Stadt Passau, siehe Georgsberg (Passau)
 ein Berg in Tschechien, siehe Říp
 Georgsberg (Hallein),  Anhöhe im Südwesten der Altstadt von Hallein in Salzburg

Siehe auch:
 Augustinerkloster Hallein 
 Georgenberg
 Szent György-hegy
 Mount George